Verdi, Giuseppe Verdi olasz zeneszerző röviden megnevezve
 3975 Verdi, aszteroida
 Verdi, Luigi Verdi kortárs olasz zeneszerző röviden megnevezve
 Verdi, Federazione dei Verdi, olasz politikai párt
 ver.di, a német kereskedelmi szövetség, a Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft rövidített megnevezése
 Verdi, kaliforniai település (USA)
 Verdi, kansasi település (USA)
 Verdi, minnesotai település (USA)
 Verdi Township (Lincoln megye, Minnesota)